Села:
 Расавка — Київська область, Кагарлицький район, Ліщинська сільська рада
 Расавка — Київська область, Кагарлицький район, Расавська сільська рада
Річка:
 Расавка — річка в Україні, притока Росі